7th Cavalry steht für:
 7th Cavalry Regiment, US-amerikanisches Kavallerie-Regiment
 Die 7. Kavallerie, US-amerikanischer Film

Siehe auch:
 7. Division#Kavallerie-Verbände
 7e régiment de cuirassiers